Příjmení Lopes nosí více významných osobností:

 Anthony Lopes (* 1990) – francouzsko-portugalský fotbalový brankář a reprezentant Portugalska
 Alexandre Lopes (* 1974) –  brazilský fotbalista
 Carlos Lopes (* 1947) – bývalý portugalský atlet, běžec na dlouhé tratě a olympijský vítěz v maratonu
 Éderzito António Macedo Lopes (* 1987) – portugalský fotbalový útočník a reprezentant původem z Guiney-Bissau
 Fernão Lopes (1385–1460) – portugalský kronikář
 Pedro Santana Lopes (* 1956) – portugalský politik a právník
 Wagner Lopes (* 1969) – japonský fotbalista